

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Ozark – capoluogo della Contea di Dale, Alabama
 Ozark – città della Contea di Franklin, Arkansas
 Ozark – capoluogo della Contea di Christian, Missouri
 Altopiano d'Ozark – regione degli Stati Uniti centrali

Persone
 Ozark Henry – musicista belga

Televisione
 Ozark – serie televisiva statunitense del 2017